Confide in me е сборен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Put Yourself in My Place – 4:56
 Some Kind of Bliss – 4:16
 Surrender – 4:27
 If I Was Your Lover – 4:47
 Limbo – 4:07
 Did It Again – 4:24
 Through the Years – 4:22
 Too Far – 4:46
 Say Hey – 3:40
 Time Will Pass You By – 5:28
 Cowboy Style – 4:48
 Falling – 6:46
 I Don't Need Anyone – 3:15
 Dreams – 3:46
 Jump – 4:05
 Drunk – 4:01
 Confide in Me – 5:52

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2001 година